Кубок Англии по футболу 2021/22 (также Кубок Футбольной ассоциации Англии 2021/2022 () и Кубок вызова Футбольной Ассоциации 2021/2022 ()) — 141-й сезон старейшего футбольного турнира в мире. 7-й раз подряд спонсором Кубка Англии является авиакомпания Emirates, в связи с чем по спонсорским причинам турнир также известен как Кубок Emirates.

В турнире приняли участие 729 команд из Англии, Уэльса и Гернси.

Титул защищал «Лестер Сити». 6 февраля 2022 года сложил свои полномочия, проиграв в 4-м раунде «Ноттингем Форест» со счётом 4:1.  

Победителем турнира стал «Ливерпуль».

Участники

Квалификационные раунды 
В квалификационных раундах приняло участие 637 команд, не являющихся членами Футбольной лиги Англии либо Английской Премьер-лиги. Отбор в турнир разделён на 6 этапов: экстрапредварительный раунд, предварительный раунд и 4 квалификационных раунда. Первый из кругов отбора начался 7 августа. Последний, четвёртый, этап отбора прошёл 16 октября. В результате, 32 команды прошли в «Первый раунд».

Первый раунд 
Жеребьевка первого раунда состоялась 17 октября 2021 года на стадионе «Уэмбли». Шарики с номерами доставали Келли Смит, бывшая футболистка сборной Англии, и Уэс Морган, действующий обладатель кубка. 32 победителя квалификационной стадии присоединились к 48 клубам из Лиги 1 и Лиги 2 АФЛ для проведения 40 матчей, которые состоятся в течение уик-энда 6-7 ноября. Команда с самой низшей лиги в первом раунде - «Садбери» из Северного дивизиона Истмийской лиги (8-й уровень). 

Результат переигровки матча между «Эксетер Сити» и «Брэдфорд Сити» (3:0 в пользу хозяев поля) был отменён, поскольку тренерский штаб команды «Эксетер Сити» превысил лимит замен в матче. Дополнительная переигровка матча назначена на 30 ноября 2021 года на поле «Эксетера».

Второй раунд 
Жеребьевка второго раунда прошла 8-го ноября в 21:55 (GMT) при участии Шона Райт-Филлипса и Рэйчел Янки. Команда с самой низшей лиги во втором раунде - «Бакстон» из Премьер-дивизиона Северной Премьер-лиги (7-й уровень).

Третий раунд 
В третьем раунде участвуют все 44 клуба Премьер-лиги и Чемпионшипа, которые начинают своё участие с этого раунда, а также 20 победителей второго раунда. Жеребьевка третьего раунда прошла 6-го декабря на стадионе «Уэмбли» при участии Дэвида Симена и Фэй Уайт. Команда с самой низшей лиги в третьем раунде - «Киддерминстер Харриерс» из Северной Национальной лиги (6-й уровень). Во избежание возможной перегрузки матчей, вызванной переносом матчей лиги из-за всплеска случаев COVID-19, матчи, начиная с этого раунда, назначаются в день, с дополнительным временем и серией пенальти, если это необходимо.

Четвёртый раунд 
Жеребьевка четвертого раунда прошла 9-го января на стадионе «Уэмбли» при участии Дэвид Джеймс и Леи Уильямсон. Команда с самой низшей лиги в третьем раунде - «Киддерминстер Харриерс» из Северной Национальной лиги (6-й уровень).

Пятый раунд 
Жеребьевка 5-го раунда состоялась 6 февраля 2022 года при участии Энди Коула. Матчи должны состояться после 28 февраля 2022 года. Представителем самой низкой лиги будет «Борэм Вуд» из 5-го дивизиона.

Шестой раунд 
Жеребьевка 6-го раунда состоялась 3 марта 2022 года. Представителями низшего дивизиона были «Мидлсбро» и «Ноттингем Форест» из Чемпионшипа. Матчи состоялись 19 — 20 марта 2022 года.

Полуфиналы 
Жеребьевка полуфиналов состоялась 20 марта 2022 года. Все футбольные команды – участники АПЛ.

Финал

Телевизионные права

Примечания 

2021
Англия
Кубок Англии